Rix (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Rix (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 RIX – Kod IATA Port lotniczy Ryga